Налеткино — название населённых пунктов в России:

 Налеткино — село в Спасском районе Татарстана.
 Налеткино — деревня в Старицком районе Тверской области.